

Persone 
Massari – pseudonimo di Sari Abboud, cantante libanese naturalizzato canadese
Alfonso Maria Massari – esploratore italiano
Alfredo Massari – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore
Amedeo Massari – editore italiano
Arturo Massari – calciatore italiano, di ruolo difensore
Augusto Massari – compositore e direttore d'orchestra italiano
Eduardo Massari – magistrato e giurista italiano
Emanuele Massari – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
Ennio Massari Filonardi – vescovo cattolico italiano
Galeazzo Massari – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
Giorgio Massari – architetto italiano
Giuliana Massari Dal Pozzo – giornalista e scrittrice italiana
Giuseppe Massari – patriota e politico italiano del XIX secolo
Iginio Massari – pasticciere italiano
Jacopo Massari – pallavolista italiano
Lea Massari – attrice italiana
Lucio Massari – pittore italiano del XVI-XVII secolo
Oronzo Massari – politico e avvocato italiano
Paola Massari – cantautrice italiana
Renato Massari – politico italiano

Altro 
Castello di Colle Massari – edificio sito nel territorio comunale di Cinigiano, provincia di Grosseto
Massari Melzi – antico comune lombardo, annesso a quello di Fara Gera d'Adda nel 1871
Molini Marzoli Massari – complesso industriale della città di Busto Arsizio
Palazzo Massari – grande palazzo nobiliare di Ferrara
Parco Massari – parco pubblico di Ferrara
Relazione Massari – relazione di una commissione parlamentare d'inchiesta del Regno d'Italia

Pagine correlate
Massara
Massaro